Успе́нская це́рковь (также Це́рковь Успе́ния Богоро́дицы) — православный храм, расположенный в городе Иркутске на улице Полярной. Единственная церковная постройка, сохранившаяся от Вознесенского монастыря.

История 
В 1741 году по благословению епископа Иннокентия (Неруновича) в юго-восточном углу Вознесенского монастыря была возведена деревянная Успенская церковь. В мае 1780 года была заложена каменная Успенская церковь. 19 октября 1783 года церковь была освящена настоятелем монастыря архимандритом Синесием (Ивановым). В 1802 году на средства иркутского купца Н. С. Чупалова вокруг монастыря была возведена каменная ограда, примкнувшая к церкви таким образом, что южная и восточная стены храма стали продолжением ограды. Успенская церковь — редкий пример храма, встроенного в монастырскую ограду не над вратами, а как продолжение крепостных стен.

Примечания

Литература 
 Калинина И. В. Культовое православное зодчество // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 396—399. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 94—95. — 496 с. — Тираж 5 000 экз. —

Ссылки 
 История Вознесенского монастыря на сайте Иркипедия
 Успенская церковь возрождается // Вести-Иркутск. — 2001. —14 авг.

Достопримечательности Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Храмы Иркутска
Иркутск
Иркутск